Новомиколаївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Новомиколаївська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Новомиколаївська сільська рада — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Новомиколаївська сільська рада — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Новомиколаївська сільська рада — Запорізька область, Мелітопольський район
 Новомиколаївська сільська рада — Запорізька область, Токмацький район
 Новомиколаївська сільська рада — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Новомиколаївська сільська рада — Кіровоградська область, Новгородківський район
 Новомиколаївська сільська рада — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Новомиколаївська сільська рада — Миколаївська область, Вітовський район
 Новомиколаївська сільська рада — Миколаївська область, Новобузький район
 Новомиколаївська сільська рада — Одеська область, Комінтернівський район
 Новомиколаївська сільська рада — Харківська область, Барвінківський район
 Новомиколаївська сільська рада — Харківська область, Шевченківський район
 Новомиколаївська сільська рада — Херсонська область, Високопільський район
 Новомиколаївська сільська рада — Херсонська область, Іванівський район
 Новомиколаївська сільська рада — Херсонська область, Новотроїцький район
 Новомиколаївська сільська рада — Херсонська область, Скадовський район